Achille Silvestrini (1923-2019), cardinal italien de la Curie romaine, préfet émérite de la Congrégation pour les Églises orientales depuis 2000. 
 Gilles Silvestrini (né en 1961), compositeur de musique contemporaine et hautboïste français.
 Raffaello Silvestrini (1868-1959), médecin italien